Этуаль Филант (футбольный клуб, Уагадугу) — футбольный клуб из Буркина-Фасо.
 Этуаль Филант (футбольный клуб, Ломе) — футбольный клуб из Того.